«José Antonio Alonso» - conjunto del nombre propio compuesto José Antonio y el apellido Alonso - puede referirse a:

Personajes 
 José Antonio Alonso Conesa (19??-), político español - alcalde de Cartagena (PSOE, 1991-1995);
 José Antonio Alonso García (1951-), político español - senador por Asturias (PSOE, 2000-2008);
 José Antonio Alonso Suárez (1960-2017), político español - ministro (PSOE, 2004-2008);
 José Antonio Alonso Vázquez (1961-), baloncestista español;
 José Antonio Alonso Liste (1990-), piloto de automovilismo español.
 ...